Nederby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nederby (Ellested Sogn) – en bebyggelse i Ellested Sogn
 Nederby (Fur) – en bebyggelse i Fur Sogn på øen Fur
 Nederby (Rinkenæs Sogn) – en bebyggelse i Rinkenæs Sogn
 Nederby (Sønder Felding Sogn) – en bebyggelse i Sønder Felding Sogn
 Nederby (Ådum Sogn) – en bebyggelse i Ådum Sogn

 Aunslev Nederby – en bebyggelse i Aunslev Sogn
 Skarrild Nederby – en bebyggelse i Skarrild Sogn